Reza  est un nom propre qui peut faire référence à :

Prénom 
 Reza, prénom populaire en Iran et donné en référence au huitième imam chiite Ali ar-Rida.

Patronyme 

 Alexandre Reza (1922-2016), joaillier français d'origine russe ;
 Alî pesar Mûsâ Rezâ ou Ali ar-Rida ou Emam Rezâ (766-818), imam chiite ;
 Hossein Reza Zadeh (1978-), haltérophile iranien ;
 Yasmina Reza (1959-), journaliste, écrivain et actrice française.
 Parisa Reza (1965-), femme de lettres d'origine iranienne.

Pseudonyme 

 Reza, alias de Reza Deghati, photojournaliste français d'origine iranienne ;
 Reza, alias de Reza Abbassi (1565-1635), peintre et calligraphe perse.

Cinéma 
 , film iranien de Alireza Motamedi sorti en 2017.

Patronyme iranien
Prénom iranien